Мостек може бити:

 Мостек (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Мостек (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република